«Miss Independent» — второй (первый в Австралии и Великобритании) сингл американской певицы Келли Кларксон с её дебютного альбома Thankful. Одним из соавторов песни является Кристина Агилера.

29 марта 2005 года сингл получил статус Золотого (RIAA); было продано более 1.000.000 его копий в США. Песня была номинирована на премию «Грэмми» в 2004 году в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Список композиций 
 Сингл

 Промо CD

 12" Промо

/ CD сингл

 CD сингл

 сингл (аудиокассета)

 12" сингл

Хронология релизов

Позиции в чартах 
Сингл выпущенный в формате цифровой дистрибуции, занял второе место в самую первую неделю появления чарта скачиваемых из интернета композиций Hot Digital Tracks в июле 2003 года.

Примечания 

Синглы Келли Кларксон